Густав Адольф Шеель (, , Розенберг (Баден), Баден-Вюртемберг — , Гамбург) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер и рейхсштатгальтер (ноябрь 1941), обергруппенфюрер СС (1 августа 1944) и генерал полиции (1 сентября 1944).

Биография 
Густав Адольф Шеель родился 22 ноября 1907 года в семье евангелистского пастора Вильгельма Шееля. С 1922 по 1928 посещал гимназию Карла Фридриха в Мангейме. Будучи учащимся участвовал в правых кругах немецкого Молодёжного движения (). С 1928 по 1930 изучал право, экономику, богословие и медицину в университетах Тюбингена и Гейдельберга.

В 1929 году вступил в Национал-социалистический союз студентов Германии. В 1930 году организовал так называемый «Гумбелевский бунт», требуя увольнения преподавателя-пацифиста Эмиля Гумбеля, впоследствии изгнанного из университета. 1 октября 1930 года вступил в СА и 1 декабря в НСДАП (билет № 391 271). С 1930 года был заместителем председателя гейдельбергского студенчества, а в 1931 году национал-социалистическим большинством был избран председателем.

С 1932 года руководитель Юго-Западного округа Немецкого студенческого союза. С января по апрель 1933 года был председателем студенческого комитета, активно участвовал в «чистке» гейдельбергского студенчества от евреев, марксистов и пацифистов, в мае того же года стал организатором и оратором кампании по сожжению книг. 17 апреля 1934 года был выдвинут в руководство Национал-социалистического союза студентов Германии, и после сдачи государственного экзамена получил степень доктора медицины.

13 сентября 1934 года покинул СА и через два дня перешёл в СС (билет № 107 189). В том же году вступил в СД и начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. С сентября 1935 года назначен руководителем оберабшнита СД «Юго-Запад», одновременно с 1 октября 1936 года был инспектором полиции безопасности и СД в Штутгарте. Из студенческой среды привлёк к работе в СД многих будущих руководителей айнзатгрупп, таких как Вальтер Шталекер, Мартин Зандбергер, Эрвин Вайнман, Эрих Эрлингер, Ойген Штаймле.

За «заслуги» перед студенчеством 22 ноября 1935 года был избран почётным сенатором Гейдельбергского университета. В июне 1936 года женился на Элизабет Лотце (у них родилось четверо детей). 5 ноября 1936 года указом Рудольфа Гесса был назначен имперским руководителем студентов, объединявшим Национал-социалистический союз студентов Германии и Немецкий студенческий союз. В 1938 году избран депутатом Рейхстага от НСДАП в округе Кёльн-Ахен. В октябре 1940 года организовал депортацию евреев Карлсруэ в концентрационный лагерь Гурс зоне Режима Виши, в рамках так называемой акции «Вагнера — Бюркеля».

С 30 апреля по 24 ноября 1941 года являлся высшим руководителем СС и полиции «Альпенланд» (со штаб-квартирой в Зальцбурге) и одновременно с 15 мая по 18 ноября руководитель оберабшнита СС «Альпенланд». 18 ноября 1941 года назначен гауляйтером и 27 ноября имперским наместником Зальцбурга. Тогда же вышел из СД, но сохранил за собой должность Имперского руководителя студентов. С 11 декабря 1942 года имперский комиссар обороны 18-го военного округа (со штаб-квартирой в Зальцбурге). В 1944 году официально вышел из церкви. 29 июня 1944 года назначен Имперским руководителем преподавателей высших учебных заведений (возглавлял Национал-социалистический союз немецких доцентов до 8 мая 1945 года). По политическому завещанию Гитлера 29 апреля 1945 года назначался имперским министром культуры, но назначение не состоялось. После занятия американскими войсками Зальцбурга 4 мая 1945 года Шеель бежал.

После войны 
14 мая был арестован американцами в Санкт-Файте. До 24 декабря 1947 года находился в тюрьмах и лагерях для интернированных, затем был отпущен. После повторного интернирования, он был переведён в Гейдельберг для денацификации. В 1948 году судом по денацификации был признан «главным обвиняемым» и приговорён к 5 годам трудовых лагерей. После апелляции 24 декабря 1948 года был переквалифицирован в разряд «соучастников» и отпущен. В его защиту выступал архиепископ Зальцбурга Андреас Рорахер, так как Шеель сдал город без боя и это позволило избежать его полного разрушения. Затем переехал в Гамбург, где работал в порту и в 1949 году врачом в госпитале. С февраля 1954 по 8 апреля 1977 года занимался частной врачебной практикой. Умер 25 марта 1979 года.

Награды 
 Шеврон старого бойца
 Крест военных заслуг 1-й степени с мечами
 Крест военных заслуг 2-й степени с мечами
 Золотой значок Гитлерюгенд с дубовыми листьями
 Золотой партийный знак НСДАП
 Медаль За выслугу лет в НСДАП в бронзе и серебре
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почётная сабля рейхсфюрера СС

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте «Хронос»
 SCHEEL, Gustav Adolf 
 Dr. med. Gustav Adolf Scheel 

Члены НСДАП
Офицеры СС
Гауляйтеры
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)